Aceasta este lista celor 277 '''comune din departamentul Indre-et-Loire din Franța.

 (CAT) Communauté d'agglomération Tours Plus, creată în 2000.

Indre-et-Loire